

Pessoas 
 Gray Anderson
 Gray Court
 Gray Davis
 John Edward Gray

Localidades 
 Gray-la-Ville
 Gray (Geórgia)
 Gray (Haute-Saône)
 Gray (Iowa)
 Gray (Luisiana)
 Gray (Tennessee)

Outros 
 Gray (unidade)
 Gray's Anatomy
 Código de Gray
 Greys, hipotética espécie alienígena.
 Sasha Gray

Desambiguação